Оранжере́йна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Оранжерейна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Оранжерейна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Оранжерейна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Оранжерейна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Оранжерейна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Оранжерейна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці